Hoffman kan som auktorsförkortning betyda:

 Abraham Carel Hoffman
 Richard L. Hoffman

Robotskapade auktorsförkortningar